F38 peut faire référence à :
 Autres troubles de l'humeur (affectifs), d'après la classification internationale des maladies ;
 Fedora38, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres